Александр Васильевич Бородулин (1921—1984) — советский инженер-конструктор, организатор лабораторно-конструкторских испытаний ядерных зарядов и боеприпасов; лауреат Ленинской премии (1963).

Биография 
Родился 18 августа 1921 года в деревне Бор-Бельский Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1940 года после окончания Рыбинского авиационного техникума  работал технологом и старшим техником на Казанском авиационном заводе №16 НКАП СССР. 

С 1942 по 1946 годы в РККА, участник Великой Отечественной войны, в 1943 году был тяжело ранен. В 1944 году за храбрость был награждён Орденом Красной Звезды, войну закончил в звании гвардии старшины.

С 1946 года инженер-конструктор завода № 16 НКАП СССР.

С 1952 года после окончания Казанского авиационного института работал в системе атомной промышленности СССР. С 1954 года направлен в закрытый город Арзамас-16, работал инженер-конструктором, старшим инженером и руководителем конструкторской группы ВНИИЭФ.

С 1955 года направлен в закрытый город Челябинск-70, был начальником отдела и заместителем начальника Сектора, с 1956 года после окончания вечернего отделения МИФИ был назначен начальником Сектора, с 1973 по 1984 годы был заместителем главного конструктора, с 1984 года начальник Научно-исследовательского испытательного комплекса (НИИК) ВНИИТФ.

С 1967 по 1984 годы избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся и членом ГК КПСС  города Челябинск-70.

Награды 
Источники:

Ордена 
Орден Ленина  (1976)
Орден Октябрьской революции  (1971)
Орден Трудового Красного Знамени (1956, 1962)
Орден Красной Звезды  (1944)
Орден «Знак Почета»  (1954)

Премии 
Ленинская премия (1963)

Знаки отличия 
Почётный гражданин города Челябинск-70 (1982 — «за большой вклад в дело строительства и развития города»)

Примечания

Литература 
 
 
 

Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Конструкторы СССР
Выпускники Казанского технического университета
Выпускники МИФИ
Участники советского атомного проекта
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики